O Encontro Marcado, romance de Fernando Sabino, publicado em 1956
Meet Joe Black, filme estadunidense cujo título no Brasil é Encontro Marcado
Encontro Marcado (programa de televisão), programa exibido na RedeTV!

Desambiguação